Příjmení Hearn nese více různých osobností:

 Amber Hearn (* 1984) – novozélandská fotbalistka
 Kevin Hearn (* 1969) – kanadský kytarista, zpěvák a hráč na klávesové nástroje
 Lafcadio Hearn (1850–1904) – řecko-irsko-japonský spisovatel a novinář